ADFL steht für:
 Agence Française de Lutte contre le Dopage (frz. Agentur zum Kampf gegen Doping), die französische Anti-Doping-Agentur
 Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (frz. Allianz der Demokratischen Kräfte zur Befreiung des Kongo), kongolesische Rebellengruppe

AFDL